ANA, Anticòs antinuclear
 ANA, All Nippon Airways, aerolínia japonesa